Convento de las Santas Justa y Rufina puede hacer referencia a:

 Convento de la Trinidad de Sevilla.
 Convento de los Capuchinos de Sevilla.
 Convento de las Vírgenes de Sevilla.